Мейкл () — британская фамилия. Известные носители:

 Мейкл, Джейми (род. 1965) — валлийский кёрлингист.
 Мейкл, Хью (1940—2016) — валлийский кёрлингист и тренер.
 Мейкл, Эдриан (род. 1965) — валлийский кёрлингист, чемпион Европы среди смешанных команд.
 Мейкл-Смолл, Иззи (род. 1996) — британская актриса.